Live in Jerusalem 1994 est un album double de Masada enregistré en public à Jérusalem, sorti en 1999 sur le label Tzadik. Les compositions sont de John Zorn.

Titres

Personnel
John Zorn - saxophone
Dave Douglas - trompette
Greg Cohen - basse
Joey Baron - batterie

Notes et références 

Catalogue Tzadik

Album live sorti en 1999
Album publié par Tzadik Records
Album de John Zorn
Album de Masada